7530 Mizusawa – asteroide della fascia principale
 Fumie Mizusawa – doppiatrice giapponese
 Megumi Mizusawa –  fumettista giapponese
 Stazione di Mizusawa – stazione ferroviaria di Ōshū, in Giappone
 Stazione di Mizusawa-Esashi – stazione ferroviaria di Ōshū, in Giappone